Bhadrak ist eine Stadt im ostindischen Bundesstaat Odisha. Bhadrak besitzt den Status einer Municipality und ist in 30 Wards gegliedert.
Sie ist Verwaltungssitz des gleichnamigen Distrikts.

Lage 
Bhadrak liegt in der Küstenebene 30 km von der Küste des Golfs von Bengalen entfernt. Der Fluss Salandi fließt durch die Stadt.
Die nationale Fernstraße NH 5, die entlang der Ostküste Indiens verläuft, führt durch die Stadt. Bhubaneswar, die Hauptstadt von Odisha, liegt 110 km südwestlich der Stadt.

Einwohner 
Beim Zensus 2011 hatte Bhadrak 107.463 Einwohner.

Klima 
Das Klima in Bhadrak ist tropisch. Die Jahresmitteltemperatur liegt bei 26,8 °C. Die durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge beträgt 1530 mm. Zwischen Juni und Oktober treten die meisten Regenfälle auf. In dieser Zeit besteht in der Region die Gefahr von Zyklonen.

Weblinks 

 Bhadrak Municipality (Stadtverwaltung)

Einzelnachweise 

Ort in Odisha
Municipality in Odisha
Distrikt Bhadrak